Dies ist eine unvollständige Liste von Städte- und Gemeindepartnerschaften (auch Jumelages genannt) zwischen Deutschland und Frankreich.

Siehe auch 
 Gemeindepartnerschaft
 Deutsch-französische Beziehungen
 Hintergründe zur Entstehung: Élysée-Vertrag

Weblinks 
 Deutsch-franzoesische Partnerschaften.de (private Website)
 Jumelage.eu – Plattform für deutsch-französische kommunale Partnerschaften
 Übersicht der französisch – baden-württembergischen Partnerschaften herausgegeben vom Generalkonsulat Stuttgart, * Übersicht für NRW vom Generalkonsulat Düsseldorf

Einzelnachweise 

Liste (Gemeindepartnerschaften)
Kommunalpolitik (Deutschland)
!Stadte und Gemeindepartnerschaften
ľG
ľľľ